Грена́д (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Административный центр кантона Гренад. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31232.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 23 км к северо-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекают реки Гаронна и Сав.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 8074 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 5111 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 3991 были экономически активными, 1120 — неактивными (показатель активности — 78,1 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 3991 активных жителей работали 3599 человек (1898 мужчин и 1701 женщина), безработных было 392 (178 мужчин и 214 женщин). Среди 1120 неактивных 372 человека были учениками или студентами, 387 — пенсионерами, 361 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Божьей Матери (XIII век). Исторический памятник с 1951 года
 Бывший монастырь урсулинок (XVII век). Исторический памятник с 1988 года
 Крытый рынок (XVI век). Исторический памятник с 1979 года
 Мост через реку Сав (XIV век). Исторический памятник с 1926 года

Города-побратимы 
  Истрана (Италия, с 1989)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна